18-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 10 ноября по 12 декабря 1950 года в Москве. Турнир был посвящён 100-летию со дня рождения М. И. Чигорина.

Турнирная таблица

Литература 
 XVIII первенство СССР по шахматам, посвященное 100-летию со дня рождения М. И. Чигорина : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1952. 340 с.

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по шахматам
1950 год в шахматах
1950 год в Москве
Ноябрь 1950 года
Декабрь 1950 года
Шахматные турниры в Москве
Спорт в России в 1950 году
Чемпионаты СССР в 1950 году